Contea di Mercer o Mercer County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Mercer (Dakota del Nord) 
 Contea di Mercer (Illinois) 
 Contea di Mercer (Kentucky) 
 Contea di Mercer (Missouri) 
 Contea di Mercer (New Jersey) 
 Contea di Mercer (Ohio) 
 Contea di Mercer (Pennsylvania) 
 Contea di Mercer (Virginia Occidentale)